Кустеннін I (бл. 570 — 636/640) — сьомий напівлегендарний король Алт-Куїту (Стратклайду) в 612/614—617 роках. Відомий також як Святий Костянтин, його день 11 березня.

Син Рідерха I і Лангуорет. Був хрещений Колумбою або Кентігерном. Вважається, щопанував не дуже довго, але, як сказано в «Житії святого Кентігерна» підпорядкував собі всі навколишні варварські народи без кровопролиття і перевершив багатством, славою, гідністю та святістю всіх королів Камбрії, які правили до і після нього, так що багато хто почав почитати його як святого. 

Незабаром зрікся трону на користь двоюрідного брата Нехтона і перебрався до Ірландії, де став ченцем. Лише через кілька років ченці дізналися про королівське походження Кустенніна. Близько 636 він став настоятелем монастиря Рахан. Пізніше повернувся на батьківщину, де збудував церкви в Керкконстантайні, Кеннейлі та Даннехтіні, а також монастир у Говені, де й помер 636 або 640 року.

Джерела 
 Clarkson, Tim (Winter 1999). "Rhydderch Hael". The Heroic Age. 1 (2). Archived from the original on 26 April 2010.

Королі Стратклайда
Монархи, які зреклися престолу
Святі Шотландії